Mazze ima više značenja:
 Mazze, Torino
 Mazze, Vicenza